Jméno a příjmení Karel Horák má více známých nositelů:

 Karel Horák (stavitel) (1861–1904) – český architekt a stavitel působící zejména Královských Vinohradech
 Karel Horák (1873) (1873–1940) – český architekt a stavitel působící zejména v Klatovech
 Karel Horák (architekt) (1904–1961) – český architekt
 Karel Horák (fotbalista) (1918–1988) – český fotbalista, brankář